Miejscowości w Polsce:
 Nadrybie Ukazowe
 Nadrybie-Dwór
 Nadrybie-Wieś

Linki zewnętrzne